Ольга Владимировна Глазкова — доярка колхоза «Путь Ильича» Иркутского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 

Долгое время работала дояркой в колхозе «Путь Ильича» Иркутского района, а затем зоотехником в главном управлении сельского хозяйства Иркутской области. После выхода на пенсию принимала активное участие в общественной деятельности департамента АПК.

Трудовой подвиг 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Глазковой Ольге Владимировне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Иркутской области

Примечания

Ссылки 
 Глазкова Ольга Владимировна (1937-2008) – доярка колхоза «Путь Ильича» Иркутского района. Герой Социалистического Труда (1971)